Андре́ева — женская форма русской фамилии .

 Фамилия

А 
 Андреева, Айя (также выступала под именем Айша; род. 1986) — латвийская певица.
 
 Андреева, Алёна Сергеевна (род. 1997) — российская футболистка, полузащитник.
 Андреева, Алла Александровна (1915—2005) — русская художница.
 Андреева, Анна Семёновна (1915—1997) — советская легкоатлетка, заслуженный мастер спорта СССР.

В 
 Андреева, Валентина Андреевна (более известна под фамилией Эльби; 1913—2014) — чувашская писательница, драматург и редактор.
 Андреева, Варвара Викторовна (род. 1976) — российская актриса.
 Андреева, Вероника (род. 1973, настоящее имя — Еле́на Всéволодовна Неклю́дова, урождённая Солейникова) — российская певица и композитор.
 Андреева, Виктория Алексеевна (1942—2002) — русская поэтесса и писательница, переводчица, литературовед.

Г

Д 
 Андреева, Дина Андреевна (1905—1994) — советская актриса театра и кино, педагог.

Е

З 
 Андреева, Зинаида Еливкериевна (род. 1945) — актриса Малого театра, заслуженная артистка России (1997).

И

К 
 Андреева, Катерина (Екатерина Андреевна Бахвалова; род. 1993) — белорусская журналистка, политическая заключённая.

Л 
 Андреева, Лариса Анатольевна (род. 1969) — российский философ, исследователь религии.
 
 
 Андреева, Людмила Валериановна (род. 1937) — советский и российский искусствовед, член-корреспондент Российской академии художеств (2006).

М 
 Андреева, Марина Викторовна (род. 1973) — российская легкоатлетка, прыгунья с шестом.
 
 Андреева, Мирра Александровна (род. 2007) — российская теннисистка.

Н 
 Андреева, Надежда Николаевна (1903—2001) — 1-й секретарь Бауманского райкома КПСС города Москвы, член Комитета партийного контроля при ЦК КПСС.
 Андреева, Надежда Николаевна (1959—2014) — советская горнолыжница.

О

П 
 Андреева, Паулина Олеговна (род. 1988) — российская актриса театра и кино, певица, сценарист, продюсер.

Р 
 Андреева, Раиса Алексеевна (род. 1953) — депутат Верховного Совета СССР X созыва.

С 
 Андреева, Светлана Михайловна (род. 1979) — российская боксёрша и кикбоксерша.
 Андреева, Софья Денисовна (род. 1998) — российская пловчиха, участница летних Олимпийских игр 2016 года.

Т

Э 
 Андреева, Элеонора Евгеньевна (1930—2012) — советская оперная певица, сопрано, педагог, заслуженная артистка РСФСР.
 Андреева, Эрика Александровна (род. 2004) — российская профессиональная теннисистка.

Ю

Двойная фамилия 
 Андреева фон Скилондз, Аделаида (1882—1969) — шведская оперная певица (сопрано).
 Андреева-Галанина, Евгения Цезаревна (1888—1975) — советский гигиенист, доктор медицинских наук.
 Андреева-Горбунова, Александра Азарьевна (1887 или 1888—1951) — руководитель органов ОГПУ-НКВД, майор государственной безопасности.
 Андреева-Дельмас, Любовь Александровна (1884—1969) — оперная (меццо-сопрано) и концертная певица, вокальный педагог, выступавшая под фамилией матери Дельмас.
 Андреева-Карлайл, Ольга Вадимовна (род. 1930) — журналистка, переводчица, художница, автор мемуаров.
 Андреева-Шилейко, Вера Константиновна (1888―1974) — искусствовед, специалист по живописи раннего Возрождения, жена востоковеда В. К. Шилейко.
 Жеребцова-Андреева, Анна Григорьевна (1868—1944) — оперная певица, профессор Петербургской и Латвийской консерваторий, вокальный педагог.
 Хазан-Андреева, Дора Моисеевна (1894—1961) — советский партийный и государственный деятель.

Топоним 
 Андреева — деревня, Юргинский район, Тюменская область, Россия

Гидроним 
 Андреева (приток Орловки) — река в Томской области России.
 Андреева (приток Вяткиной)
 Андреева (приток Малой Пакулихи)
 Андреева (приток Ямбуя) См. также 
 
 
 
 
 
 
 
 Андреевы

 Примечания